Bridges (englisch für „Brücken“) ist:

 ein englischer Familienname, siehe Bridges (Familienname)

Bridges ist auch der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bridges (Florida)
 Bridges (Ohio)
 Bridges Crossroad (Georgia)
 Bridges Switch (Colorado)

Bridges bezeichnet ferner
 Bridges (2011), deutscher Kurzfilm von Miguel Angelo Pate
 (4029) Bridges, Hauptgürtelasteroid
 Bridges (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Two Bridges
 Bridge
 Bridgekamera
 Brydges